

Carriera
La sua carriera da calciatore, tra il 1971 e il 1982 l'ha disputata da cittadino cecoslovacco, divenendo cittadino ceco nel 1993.

Statistiche da allenatore

Club 
In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Giocatore 

Sparta Praga: 1979-1980

Allenatore 

Kladno: 2005-2006

Viktoria Plzeň: 2014-2015

Viktoria Plzeň: 2015

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni